Garbi ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Garbi (* 1983), spanischer Squashspieler
 Keti Garbi (* 1963), griechische Sängerin

Garbi bezeichnet:
 eine Insel der Kerkenna-Inseln
 den Markennamen des spanischen Automobilherstellers Cobra Cars Spain